Czołg Leonarda – jeden z wynalazków, opracowany przez włoskiego architekta, malarza i wynalazcę Leonarda da Vinci, przedstawiony w arkuszu 1030 w Kodeksie Arundel.

Konstrukcja 
W 1485, Leonardo da Vinci przedstawił projekt dyskopodobnego pojazdu w postaci "żółwia", który dookoła otoczony był armatami, które według założenia miały miotać kamieniami. Czołg mógł poruszać się w dowolnym kierunku, dzięki przełączaniu odpowiednich mechanizmów, które podłączone były do wszystkich czterech kół pojazdu. Pancerz czołgu składał się z metalowych płyt zamontowanych od wewnątrz oraz płyt drewnianych wyłożonych na zewnątrz pojazdu.

Wersje 

Leonardo opracował również wariant zakładający zaprzężenie kilku koni, które mogłyby ciągnąć pojazd wraz z 8-osobową załogą.
Pomysł ten został jednak odrzucony ze względu na ryzyko szybkiej utraty koni, które mogłyby paść w czasie bitwy.

W rzeczywistości sporządzone plany konstrukcyjne i rysunki pojazdu zostały przedstawione błędnie, aby zmylić osoby trzecie, które mogłyby zdobyć plany pojazdu.

Model "czołgu" wprowadziła do sprzedaży włoska firma Italeri.

Przypisy 

Wynalazki i konstrukcje Leonarda da Vinci
Czołgi